Le Chabab Riadhi Baladiat Naâma (en ), plus couramment abrégé en CRB Naâma ou encore en CRBN, est un club algérien de football fondé en 1972 et basé dans la ville de Naâma, dans la Wilaya de Naâma.

Histoire 
Le Chabab Riadhi Baladiat Naâma a évolué à plusieurs reprises en  troisième division et atteint la deuxième division lors de la saison 1992-1993, mais sans jamais atteindre la première division.

Actuellement, le CRBN évolue en Division 4, Régional I Sud-Ouest.

Parcours

Classement en championnat par année 

 1972-73 : D?, 
 1973-74 : D?,  
 1974-75 : D?,  
 1975-76 : D?, 
 1976-77 : D?,   
 1977-78 : D?, 
 1978-79 : D?, 
 1979-80 : D?, 
 1980-81 : D?, 
 1981-82 : D?, 
 1982-83 : D?, 
 1983-84 : D?, 
 1984-85 : D?, 
 1985-86 : D?,  
 1986-87 : D?, 
 1987-88 : D?,  
 1988-89 : D3, Régional Béchar, 
 1989-90 : D3, Régional Béchar, 
 1990-91 : D3, Régional Béchar, 
 1991-92 : D3, Régional Béchar, 
 1992-93 : D2, Division 2, 
 1993-94 : D3, Régional Béchar, 
 1994-95 : D?, 
 1995-96 : D?, 
 1996-97 : D?, 
 1997-98 : D?, 
 1998-99 : D?, 
 1999-00 : D?, 
 2000-01 : D?, 
 2001-02 : D?, 
 2002-03 : D?, 
 2003-04 : D?, 
 2004-05 : D?, 
 2005-06 : D?, 
 2006-07 : D?, 
 2007-08 : D?, 
 2008-09 : D?, 
 2009-10 : D?, 
 2010-11 : D?,  
 2011-12 : D7, DH Naama, 
 2012-13 : D7, DH Naama, 
 2013-14 : D7, DH Naama, 
 2014-15 : D7, DH Naama, 
 2015-16 : D7, DH Naama, 
 2016-17 : D7, DH Naama, 
 2017-18 : D7, DH Naama, 
 2018-19 : D7, DH Naama, 
 2019-20 : D7, DH Naama,  
 2020-21 : Saison Blanche
 2021-22 : D4, R1 Sud-Ouest Gr,

Parcours du CRBN en coupe d'Algérie

Références 

Club de football en Algérie
Club de football fondé en 1972